Surface se poate referi la:

Microsoft Surface
Surface (serial TV)